Koruna o corona txeca, moneda de la república Txeca
 Koruna o corona austrohongaresa
 Koruna o corona eslovaca, unitat monetària d'Eslovàquia fins a l'adopció de l'Euro
 Koruna o corona txecoslovaca, moneda de Txecoslovàquia